Соче́льник — день, непосредственно предшествующий одному из двух христианских праздников — Рождеству Христову (Рождественский сочельник) или Богоявлению (Крещению) Господню (Крещенский сочельник).

Название связывают с традицией употреблять в этот день особое блюдо — сочиво.

Согласно православной традиции, сочельник — день строгого поста (из питания исключаются мясные, яичные, рыбные и молочные продукты).

Литература 
 
Народное христианство